La collection Language guide est une collection d’ouvrages, publiée par le Bureau of Ghana Languages, définissant les alphabets et orthographes de plusieurs langues du Ghana dont notamment l’akan (akuapem twi, asante twi, fante), le dagaare, le dagbani, le dangme, l’ewe, le ga, le gonja, le kasem et le nzema.

Alphabets 

 digraphes : gw, kw, ny, ch, ŋw, pw

Ouvrages

Language guide

Autres ouvrages

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi 
 Langues au Ghana

Variante de l'alphabet latin